Фурни — греческий топоним. Может означать:

 Фурни (остров) — остров.
 Фурни (острова) — острова.
 Фурни (пролив) — пролив.
 Фурни (село) — село.
 Фурни-Корсеон — община.
  — археологический объект на острове Крит.